Радзвилл — фамилия:

 Радзивиллы — княжеский род.
 Радзивилл, Александр Людвик (1594—1654) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Радзивилл, Альбрехт (1558—1592) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Радзивилл, Альбрехт Антоний (1885—1935) — польский политик из рода Радзивиллов, XVI-й, предпоследний, ординат Несвижа.
 Радзивилл, Альбрехт Владислав (1589—1636) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, меценат.
 Радзивилл, Альбрехт Станислав (1595—1656) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Радзивилл, Антоний Генрих (1775—1832) — польский магнат, политик, композитор и меценат.
 Радзивилл, Барбара (Варвара Радзивилл; 1520—1551) — королева польская и великая княгиня литовская, знаменитая литовская красавица.
 
 Радзивилл, Жигимонт Кароль (1591—1642) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, меценат.
 Радзивилл, Ежи Юзеф (1668—1689) — государственный деятель Великого княжества Литовского, 7-й ординат Несвижский.
 Радзивилл, Елена (1753—1821) — статс-дама, жена виленского воеводы М. И. Радзивилла; основательница парка Аркадия.
 
 
 Радзивилл, Константин Матвеевич (1793—1869) — польский аристократ, политический и общественный деятель Царства Польского и Российской империи.
 Радзивилл, Лев Людвигович (1808—1885) — 11-й ординат клецкий из рода Радзивиллов, генерал от кавалерии в русской императорской армии.
 Радзивилл, Леон (1880—1927) — французский аристократ польского происхождения из рода Радзивиллов.
 Радзивилл, Максим (род. 1988) — канадский математик.
 Радзивилл, Мария (1625—1660) — княгиня, вторая жена великого гетмана Литовского Януша Радзивилла, деятель православной церкви.
 Радзивилл, Мария Магдалена (1861―1945) ― деятель белорусского культурного движения, меценатка.
 
 
 Радзивилл, Станислав Казимир (1648—1690) — государственный деятель Великого княжества Литовского, 5-й ординат Клецкий.
 Радзивилл, Стефания (1809—1832) — фрейлина, единственная дочь князя Доминика Иеронима Радзивилла.
 Радзивилл, Франц (1895—1983) — немецкий художник.
 Радзивилл, Элиза (1803—1834) — княжна Радзивилл, вошла в историю как первая любовь кайзера Вильгельма I.